

Geografie
Key Biscayne, een plaats in de Amerikaanse staat Florida;
Biscayne Park, een plaats in de Amerikaanse staat Florida;
Biscayne National Park, een nationaal park in de Amerikaanse staat Florida.

Overig
Biscayne is de roepletter van de Amerikaanse vliegmaatschappij Miami Air International.